Мартц — фамилия.
 Мартц, Джуди (1943—2017) — американский политик, первая женщина — губернатор штата Монтана.
 Мартц, Уильям (1943—1983) — американский шахматист, международный мастер (1975).